El término Los intocables puede referirse, en esta enciclopedia:

 a The Untouchables, serie de televisión de 118 episodios (1959-1963), protagonizada por Robert Stack (en el papel de Eliot Ness);
 a Gli intoccabili (1969), película de Giuliano Montaldo, protagonizada por John Cassavetes;
 a The Untouchables (1987) (en español, Los intocables o Los intocables de Eliot Ness), película de Brian De Palma protagonizada por Kevin Costner;
 a The Untouchables, serie de televisión de 44 episodios (1993-1994), dirigida por Tucker Gates y Charles Robert Carner y protagonizada por Tom Amandes (Eliot Ness);
 a Los Intocables, grupo liderado por Eliot Ness y encargado de confiscar y vigilar el cumplimiento de la ley seca en Chicago.
 a Los intocables, programa de televisión presentado por Javier Algarra en la red de cadenas locales de España Distrito TV.